Warlamow (russ. Варламов) ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgeni Wiktorowitsch Warlamow (* 1976), russischer Eishockeyspieler
 Semjon Alexandrowitsch Warlamow (* 1988), russischer Eishockeytorwart
 Serhij Warlamow (* 1978), ukrainischer Eishockeyspieler
 Walentin Stepanowitsch Warlamow (1934–1980), sowjetischer Kosmonautenanwärter
 Wiktor Inawowitsch Warlamow (* 1948), sowjetischer Eisschnellläufer 

Sonstiges:
 Warlamow-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis